Эндо:

 эндо- — приставка, показывающая отношение к чему-то внутреннему.

Фамилия 
 — японская фамилия.
 Эндо, Акира (род. 1933) — японский биохимик.
 Эндо, Ая (род. 1980) — сэйю.
 Эндо, Ватару (род. 1993) — японский футболист.
 Эндо, Кинсукэ (1836—1893) — японский государственный деятель.
 Эндо, Масахиро (род. 1970) — японский футболист.
 Эндо, Сёта (род. 1990) — японский борец сумо.
 Эндо, Сумио (род. 1950) — японский дзюдоист.
 Эндо, Сюсаку (1923—1996) — японский писатель.
 Эндо, Хироки (род. 1970) — мангака.
 Эндо, Хироюки (род. 1986) — японский бадминтонист.
 Эндо, Цубаса (род. 1993) — японский футболист.
 Эндо, Юкио (1937—2009) — японский гимнаст.
 Эндо, Ясухито (род. 1980) — японский футболист.

См. также